Stojanova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Boriana Stojanova (1969) - Bulgaarse artistieke turner
 Elena Stojanova (1952) - Bulgaarse schot putter
 Krassimira Stojanova (1962) - Bulgaarse soprano
 Marija Stojanova (1947) - Bulgaarse basketbalspeler
 Penka Stojanova (1950) - Bulgaarse basketbalspeler
 Radka Stojanova (1964) - Bulgaarse roeier